Die Konsumgenossenschaften oder Konsumvereine sind eine im 19. Jahrhundert entstandene Form der Genossenschaft im Einzelhandel. Sie beschafft und verkauft in erster Linie Nahrungs- und Genussmittel sowie verwandte Waren des täglichen Bedarfs.

Konsumvereine und Großeinkaufsgesellschaften (Auswahl)

Deutschland 
 Allgemeiner Consumverein Freies Rheinland mit Sitz in Düsseldorf, 
 Arbeiter-Spar- und Consumverein Fünfhaus, gegründet 1865
 Beamten-Wirtschaftsverein zu Berlin
 Bielefelder Konsumverein
 Essener Konsumverein, später von der Familie Krupp übernommen und als Kruppsche Konsumanstalt neu organisiert
 Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine, bestand von 1894 bis 1933
 Konsumgenossenschaft Befreiung (Elberfeld, heute zu Wuppertal)
 Konsumgenossenschaft Berlin
 Konsumgenossenschaft Hoffnung (Velbert)
 Konsumgenossenschaft Vorwärts (Barmen, heute zu Wuppertal)
 Konsumverein Braunschweig
 Konsumverein Buchen
 Konsumverein Darmstadt
 Konsumverein Eisenach
 Konsumverein Gersdorf
 Hannoverscher Konsumverein, 1888 in Hannover gegründeter Konsumverein
 Harburger Konsumverein
 Konsumverein Herford
 Konsumverein für Hildburghausen und Umgebung
 Konsumverein Lübeck
 Konsumverein Misburg
 Konsumverein München-Sendling
 Konsumverein München von 1864
 Konsumverein Niederrhein
 Lippischer Konsumverein mit Sitz in Lemgo
 Schedewitzer Konsumverein
 Konsumgenossenschaft Solidarität, mit Sitz in Ohligs (heute Solingen)
 Sonneberger Konsumverein
 Konsumverein Wohlfahrt (Weitmar), 1902 mit Sitz in Weitmar gegründet
 Konsumverein Wohlfahrt (Bochum)
 Konsumverein Wolfenbüttel
 Konsumverein Worms
 Kruppsche Konsumanstalt
 Verband der bayerischen Konsumvereine
 Verband sächsischer Konsumvereine
 Zentralverband deutscher Konsumvereine (ZdK)

Österreich 
 Erster Niederösterreichischer Arbeiter-Konsumverein
 Erster Wiener Consum-Verein mit Sitz in Wien
 Großeinkaufsgesellschaft österreichischer Consumvereine(GöC)
 Konsum Österreich
 Konsumverein Vorwärts (Wien)
 Konsumgenossenschaft Wien und Umgebung

Schweiz 
 Allgemeiner Consum Verein (ACV), im Volksmund gelegentlich noch genutzter ehemaliger Name der schweizerischen Coop in Basel
 Allgemeiner Consumverein beider Basel
 Konsumverein Zürich (KVZ), 1851 gegründet
 Verband Schweizerischer Konsumvereine (VSK), 1890 gegründet

Italien 
 Konsumverein Kurtatsch, Kurtatsch an der Weinstraße (Südtirol)

!
Genossenschaftsart
!
Unternehmensart (Handel)
Konsumverein